Онаквага (, существуют также другие варианты произношения) было большим Ирокезским селом, расположенным по обеим берегам реки Саскуэханна на территории нынешнего штата Нью-Йорк. В течение Войны за независимость США Континентальная армия разрушила село.

Онаквага была изначально населена членами племени Онайда. В 1778 году Джозеф Брант использовал село как базу для набегов на Нью-Йорские и Пенсильванские пограничные населённые пункты. Как возмещение американцы начали набег под командованием Уильяма Батлера. В результате жители покинули село, которое потом было сожжено американцами.

Ирокезы